Neuf navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Worcester :
 le , une frégate de troisième rang lancée en 1651 ;
 le , un navire de ligne de 50 canons lancé en 1698 ;
 le , un navire de ligne de quatrième rang portant 60 canons lancé en 1698 ;
 le , un navire de ligne de troisième rang portant 64 canons lancé en 1769 ;
 le , une frégate de quatrième rang de la Royal Navy portant 52 canons lancée en 1843 ;
 le , un destroyer de classe W lancé en 1919 ;
 trois navires-écoles du  ont traditionnellement porté ce nom :
 le , lancé en 1843 et navire-école de 1862 à 1876 ;
 le , de 1876 à 1948 ;
 le , de 1945 à 1968.

Worcester